Бьёрн Хлинюр Харальдссон (; род. 8 декабря 1974 года) — исландский актёр и театральный режиссёр.

Биография и карьера 
Бьёрн Хлинюр Харальдссон родился в Рейкьявике в Исландии 8 декабря 1974 года. В 2001 году он закончил отделение драмы Исландской академии. Харальдссон стал основателем и актёром театра «Vesturport». В 2002 году он дебютировал в кино, снялся в сериалах «Борджиа», «Капкан», «Конец света». В 2008 году снялся в фильме «Брак по-исландски». В 2019 году Харальдссон сыграл роль короля Эйста Турсеаха в первом сезоне сериала «Ведьмак» от американской компании Netflix.

Примечания